Beres oder Berès ist der Familienname folgender Personen:
 Ernő Béres (* 1928), ungarischer Langstreckenläufer
 Mike Beres (* 1973), kanadischer Badmintonspieler
 Pervenche Berès (* 1957), französischer Politiker
 Pierre Berès  (1913–2008), französischer Buchhändler
 Zoltán Béres (* 1968), ungarischer Boxer

Beres bezeichnet:
 Beres (Mythologie), in der griechischen Mythologie der Sohn des Makedon
 Bereś